Länge steht für:

 Länge (Mathematik), ein Maß für den Weg entlang einer Kurve
 Länge (Physik), Ausdehnung physikalischer Objekte
 Länge (Algebra), ein Maß für die Größe eines Moduls
 Filmlänge, zeitliche Länge eines Films
 geographische Länge, eine der zwei geografischen Koordinaten, und verwandte Winkel:
 astronomische Länge, eine der zwei Koordinaten der Lotrichtung
 ekliptikale Länge, Teil der ekliptikalen Koordinaten in der Astronomie

sowie:
 die Länge einer Silbe:
 in der Phonologie, siehe Silbenquantität
 in der Verslehre, siehe Quantität (Verslehre) 
 Satzlänge
 Heilige Länge
 Pferdelänge, Abstand mit dem der Sieger beim Pferderennen gewinnt
 Kopf-Rumpf-Länge, Körpermaß der Landwirbeltiere von der Nasenspitze bis zur Schwanzwurzel

Länge ist der geographische Name:
 eines langgestreckten Zeugenbergs, der im Fürstenberg (Baar) bei Hüfingen endet, siehe Länge (Berg)
 des Burgstalls Schloss Länge bei Donaueschingen

Länge ist der Familienname folgender Personen:
 Robert Länge (1912–1943), deutscher Maler

Siehe auch:

 Wahre Länge
 Überlänge